Erik af Klint kan syfta på bland andra:

 Erik af Klint (1732–1812), svensk sjömilitär
 Eric af Klint (1813–1877), svensk arméofficer
 Erik af Klint (1816–1866), svensk sjömilitär
 Erik af Klint (1901–1981), svensk sjömilitär

Se även 
 Erik Gustaf af Klint